О́льга Орло́ва:
 Орлова, Ольга Александровна (1807—1880) — статс-дама, кавалерственная дама ордена Святой Екатерины (меньшого креста).
 Орлова, Ольга Владиславовна (род. 1986) — российская фигуристка, хореограф в фигурном катании.
 Орлова, Ольга Ивановна (1932—2022) — советский и российский художник-мультипликатор, режиссёр.
 Орлова, Ольга Юрьевна (род. 1977) — российская певица и актриса, автор песен, солистка группы «Блестящие» (1995—2000).